Ки́тти — уменьшительная форма женского имени Екатерина в английском языке. Также может обозначать:
 Китти (фильм) — фильм 1945 года США.
 Салон Китти (фильм)
 Китти Фойл (фильм)
 Китти — персонаж South Park.

Примечания